Cartalón es el nombre de varios comandantes militares cartagineses.

 Cartalón (diplomático), diplomático cartaginés enviado por Aníbal a Roma junto con representantes de los prisioneros capturados en Cannas.
 Cartalón (hijo de Malco), general cartaginés que sometió gran parte de Sicilia.
 Cartalón (militar), comandante cartaginés, lugarteniente de Aderbal.